Die Bezirksliga Potsdam 1988/89 war die 37. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Chemie Velten errang den dritten Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga, in der sie sich als Erster der Staffel 1 den Aufstieg sicherten.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen der Vorjahresaufsteiger Motor Teltow und Turbine Potsdam ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die beiden Erstplatzierten der Aufstiegsrunde Einheit Nauen und Rot-Weiß Nennhausen auf. Aus der DDR-Liga kam die BSG Motor Babelsberg dazu.



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
 Größte Heimkulisse (ø)
 6.080 (ø 405) BSG Chemie Velten
 5.020 (ø 335) BSG Aufbau Zehdenick
 Niedrigste Heimkulisse (ø)
 (ø 58) BSG Turbine Potsdam
 (ø 43) BSG Motor Ludwigsfelde II

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten normalerweise die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die beiden Aufsteiger zur Bezirksliga. In der Staffel C belegten die Zweitvertretungen von Motor Süd Brandenburg und Motor Babelsberg die ersten beiden Ränge. Da beide nicht aufstiegsberechtigt waren, ging der freie Platz an den Drittplatzierten die SG Bornim. Jede Mannschaft bestritt je ein Heim- und Auswärtsspiel sowie ein Spiel auf neutralen Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1988/89